Cäcilienhof oder Sankt Cäcilienhof steht für:
 Cäcilienhof, geschenkter Hof in Bocklemünd/Mengenich aus der urkundlichen Ersterwähnung Bocklemünds im Jahr 941
 Cäcilienhof, Wohnort in Zipkow (poln. Szczypkowice), Gemeinde Główczyce, Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Sankt Cäcilienhof (franz. Sainte-Cécile), Wohnplatz und Gemeindeteil von Roussy-le-Village, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Cecilienhof